Milone ima više značenja:
 Milone, Torino
 Milone, Verona